Лига Кариока 2016 () — 115-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза

Группа A

Группа B

Вторая фаза

Группа C (Кубок Гуанабара)

Группа D

Трофей Рио

1/2 финала

Финал

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Лига Кариока 2016 на rsssf.com

2016
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2016 году